Васи́лий Алексе́евич Шипилов (13 февраля 1908, село Верхний Карачан, Воронежская губерния — 22 мая 1987, Внуково, Московская область) — советский военный лётчик бомбардировочной авиации, в годы Великой Отечественной войны командир корабля Авиационной группы особого назначения Авиации дальнего действия (с декабря 1944 — 18-й воздушной армии). Герой Советского Союза (29.06.1945). Старший лейтенант.

Биография 
Родился 13 февраля 1908 года в селе Верхний Карачан (ныне — Грибановского района Воронежской области) в семье рабочего. Русский. Окончил шесть классов школы. С 1930 по 1933 годы служил в Красной Армии на срочной службе.

В 1937 году окончил Балашовскую школу пилотов Гражданского Воздушного Флота. Работал пилотом Северо-Казахстанского управления Гражданского Воздушного Флота (ГВФ), затем в Саратовском авиационном отряде специального применения ГВФ.

7 августа 1941 года вновь призван в Красную Армию, тогда же направлен на фронт Великой Отечественной войны. Зачислен в состав Особой Западной авиагруппы ГВФ при штабе Западного фронта, совершил сотни боевых вылетов на лёгком самолёте У-2. В 1943 году переучился на командира транспортных самолётов, освоил транспортные Си-47 и Ли-2. С конца 1943 года воевал в составе 1-го авиационного полка 1-й транспортной авиационной дивизии в 17-й воздушной армии на 3-м Украинском фронте.

В июле 1944 года зачислен в состав Авиационной группы особого назначения Авиации дальнего действия (с декабря 1944 года — 18-й воздушной армии), в составе которой воевал до марта 1945 года, обеспечивая связь и снабжение с югославскими партизанами и войсками Народно-освободительной армии Югославии. В составе этой группы совершил 138 боевых вылетов, из них 83 ночью. Совершил 43 ночные посадки, доставил бойцам НОАЮ и партизанам около 140 тонн оружия и боеприпасов, вывез 262 раненых.

Затем до окончания Великой Отечественной войны совершал боевые вылеты в интересах войск НОАЮ и 3-го Украинского фронтов, сражаясь в составе 10-й гвардейский транспортной авиационной дивизии.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года лейтенанту Шипилову Василию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8604).

В 1946 году старший лейтенант В. А. Шипилов уволен в запас и вернулся в гражданскую авиацию. Ещё 12 лет был командиром воздушного корабля, затем работал в аэропорту. Жил в городе Внуково Московской области. Скончался 22 мая 1987 года. Похоронен в Внуково.

Награды 
 Герой Советского Союза (29.06.1945) 
 Орден Ленина (29.06.1945)
 Орден Красного Знамени (30.11.1941)
 Ордена Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (18.03.1985) степеней
 Орден «Знак Почёта»
 Медали СССР
 Югославский орден

Примечания

Литература 
 
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965.

Ссылки 
 
 Герои Внуково .
 Биография В. А. шипилова на сайте выпускников Балашовского ВВАУЛ.

Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Похороненные в Москве